J.Rémy se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Jules Rémy
 Ezechiel Jules Rémy